Влади́мир Серге́евич Ле́бедев:
 Лебедев, Владимир Сергеевич (1935—2007) — советский и российский учёный, разработчик ядерных зарядов.
 Лебедев, Владимир Сергеевич (род. 1954) — советский и российский учёный. Научная сфера — квантовая радиофизика.